El Torneig de Moscou 2014, oficialment conegut com a Kremlin Cup 2014, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 25a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 d'octubre de 2014 a l'Olimpiski de Moscou, Rússia.

El tennista croat Marin Čilić va guanyar el seu quart títol de l'any i també va aconseguir els punts per classificar-se per l'ATP World Tour Finals per primera vegada. La local Anastassia Pavliutxénkova va guanyar el segon títol de l'any, mentre el que txec František Čermák va guanyar a Moscou en dobles per tercera vegada en quatre anys.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014